

Persone 
 Annette Obrestad – giocatrice di poker norvegese
 Tor Obrestad – scrittore norvegese

Altro 
 Faro Obrestad – piccolo faro nell'omonimo comune nella contea di Rogaland, in Norvegia
 Obrestad – villaggio agricolo nel distretto di Jæren in Norvegia